Coppa Sabatini 2022 – 70. edycja wyścigu kolarskiego Coppa Sabatini, która odbyła się 15 września 2022 na trasie o długości niespełna 199 kilometrów, biegnącej wokół miasta Peccioli. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

Kolarstwo we Włoszech
UCI ProSeries 2022
2022 we Włoszech